Kontinentalna liga u hokeju na ledu (rus. Континентальная Хоккейная Лига, eng. Kontinental Hockey League) je imala svoje četvrto izdanje u sezoni 2011./12. Ukupno su sudjelovala 23 kluba iz Rusije, Bjelorusije, Kazahstana, Latvije i Slovačke. 
Sezona je ostala u sjeni avionske nesreće u kojoj su na početku sezone poginuli članovi kluba Lokomotiva iz Jaroslavlja.
Prvak (osvajač Gagarinova kupa) je bila momčad Dinama iz Moskve, dok je najbolja momčad u regularnom dijelu sezone (pobjednik Kupa kontinenta) bio Traktor iz Čeljabinska.

Promjene u članstvu lige 
 novi članovi lige
  Lev, Poprad - novoformirani klub
 napustili ligu
  Lokomotiv, Jaroslavlj - zbog pogiblje momčadi otkazali nastup u ligi, dio sezone igrali u Vysshaya hokkeinaya ligi

Natjecateljski sustav 
23 kluba su raspoređena u četiri divizije i dvije konferencije - Zapadnu (divizije Bobrov i Tarasov) te Istočnu (divizije Harlamov i Černjišev). U regularnoj sezoni su klubovi odigrali po 54 utakmica, a poredak se računao po konferencijama iz kojih je po osam najuspješnijih momčadi išlo u doigravanje. Prvaci divizija su imali pozicije 1. i 2. u svojoj konferenciji. Završnicu Gagarinova kupa su igrali pobjednici konferencijskih doigravanja.

Regularna sezona 
Ukupna ljestvica (poredak za Kup kontinenta) te pozicije po konferencijama i divizijama. 

GP - odigrano utakmica; W - pobjeda nakon 60 minuta; OTW - pobjeda u produžetku; SOW - pobjeda nakon raspucavanja kaznenih udaraca; OTL - poraz u produžetku; SOL - poraz nakon raspucavanja kaznenih udaraca; L - poraz nakon 60 minuta; GF - postignuti pogodci; GA - primljeni pogodci; GD - gol-razlika 
Bodovi: 3 za W; 2 za OTW/SOW; 1 za OTL/SOL;  0 za L  
U slučaju jednakog broja bodova, prednost ima momčad s više pobjeda. 
 - doigravanje Zapadne konferencije 
 - doigravanje Istočne konferencije

Doigravanje 
U doigravanjeje ušlo 16 momčadi (po osam najboljih iz svake konferencije). Prvaci divizija su imali pozicije 1. i 2. u doigravanju po konferencijama. Prvaci konferencija su igrali veliko finale za Gagarinov kup. Svaka runda doigravanja se igrala na seriju od četiri pobjede. 

Plasman u regularnoj sezoni je dan u zagradama (po konferenciji). 
OT - nakon produžetaka 
SO - nakon raspucavanja 
rezultat podebljan - domaća utakmica za klub1; rezultat normalne debljine - gostujuća utakmica za klub1

Zapadna konferencija

Istočna konferencija

Gagarinov kup

Poveznice 
 (ruski)(engleski) KHL.ru
 Kontinentalna liga u hokeju na ledu

Izvori 
 khl.ru, KHL 2011./12. - ukupni poredak regularne sezone (poredak za Kup Kuntinenta)
 khl.ru, KHL 2011./12. - poredak po konferencijama
 khl.ru, KHL 2011./12. - poredak po divizijama
 khl.ru, KHL 2011./12. - rezultati doigravanja
 khl.ru, KHL 2011./12. - konačni poredak

2011-12